Пятигоры — название населённых пунктов:

Россия 
 Пятигоры — деревня в Косинском районе Пермского края.

Украина 
 Пятигоры — село в Тетиевском районе Киевской области.
 Пятигоры — село в Здолбуновском районе Ровненской области.